Самборомбон (, от искажённого , Святой Брендан):

Топоним 
 Самборомбон — залив южного Атлантического океана в Аргентине. 
 Самборомбон — река в провинции Буэнос-Айрес на востоке Аргентины. 
 Самборомбон — посёлок в провинции Буэнос-Айрес (Аргентина).

См. также 
 Брендан Клонфертский